Operator (genetika)
Operator (matematika)
Operator (jezikoslovlje)
Operator (fizika)
Operator (logika)
Operator (programiranje)